

Pessoas
Greer Garson
Germaine Greer
Gordon Greer
Greer Grammer

Localidades
Greer (Carolina do Sul)

Desambiguação